Станко — славянское имя и фамилия, также топоним.

Носители имени 
 Станко Черноевич (1457—1530) — османский правитель (санджакбей) Черногории.

Носители фамилии 
 Станко, Анастасия Романовна (род. 1986) — украинская журналистка, телеведущая и общественный деятель.
 Станко, Владимир Никифорович (1937—2008) — советский и украинский историк, этнолог, археолог, доктор исторических наук, профессор.
 Станко, Калеб (род. 1993) — американский футболист, полузащитник.

Топоним 
 Станко — село в Кинешемском районе Ивановской области России

См. также 
 Уткин, Иван Никитич (псевдоним Станко; 1884—1910) — русский революционер и боевик
 Станков
 Станково
 Улица Станко